Ба́бкіна (, ) — жіноча форма російського прізвища Бабкін.

Відомі носії 
 Бабкіна Карина Євгенівна — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабкіна Катерина Богданівна ( 1985) — українська письменниця (поет, прозаїк).
 Бабкіна Надія Георгіївна ( 1950) — російська співачка, народна артистка Росії.
 Бабкіна Ольга Вікторівна (* 1983) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабкіна Тетяна Михайлівна (* 1953) — український лікар-рентгенолог, доктор медичних наук, професор.

Примітки